Tegoribates är ett släkte av kvalster som beskrevs av Ewing 1917. Tegoribates ingår i familjen Tegoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Tegoribates